Nuova Olanda – antico nome dell'Australia
 Nuova Olanda – altro nome con cui era conosciuto il Brasile olandese
 Nuova Olanda – colonia olandese del territorio nordamericano successivamente conquistato dai francesi e denominato Acadia
 Nuova Olanda – denominazione alternativa diffusa, ma impropria, dei Nuovi Paesi Bassi
 Nuova Olanda – isola di San Pietroburgo

Pagine correlate
 New Holland